Back on My Buck Shit — мікстейп американського репера Young Buck, виданий як інтернет-реліз 26 травня 2009 р. Гости: DJ Smallz, DJ Scream. Більшість треків спродюсував Drumma Boy. Має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безплатно завантажили понад 41 тис. разів. У 2010 вийшов сиквел Back on My Buck Shit Vol. 2: Change of Plans.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck